Personen
 Bertram Windle - Brits wetenschapper
 Bob Windle - Australisch zwemmer
 Janice Woods Windle - Amerikaans auteur
 Jeanette Windle - Amerikaans auteur
 Tom Windle (voetballer) - Engels voetballer
 Tom Windle (honkbal) - Amerikaans honkballer

 Overig
 Windle (St Helens) - civiele parochie in Engeland
 Windle (motorfiets)
 Windle (graafschap), graafschap in Merseyside, Engeland